Point (englisch und französisch für ‚Punkt‘) bezeichnet:
 ein Maß für die Größe einer Schrift, siehe Schriftgrad
 ein Farbmerkmal bei Katzen, siehe Point-Katze
 die ehemalige SDR-Reihe Point (Hörfunksendung)

Point heißen folgende geographischen Objekte:
  Point (Toponym), ein häufiger Ortsnamensbestandteil

 Point (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Point (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Point (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Point (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Point (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Point (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Point (Kreuth), Ortsteil der Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Point (Lewis), Halbinsel in Schottland
 Point (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Point (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Point (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Point (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Point (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Point (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Point (Unterwössen), Ortsteil der Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Point (Waakirchen), Ortsteil der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern

 Point (Gemeinde Rechnitz), Ortsteil der Gemeinde Rechnitz, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Point (Gemeinde Hollenstein), Rotte bei Hollenstein an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Point (Gemeinde Atzbach), Ortschaft von Atzbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Point (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft der Gemeinde Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Point (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft der Gemeinde Kirchberg ob der Donau, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Point (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Point (Gemeinde Vorchdorf), Ortschaft von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Point (Gemeinde Zell), Ortschaft der Gemeinde Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Point (Gemeinde Greinbach), Ortsteil von Greinbach, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Point (Gemeinde Hartberg), Ortsteil von Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Point (Gemeinde Pöllauberg), zerstreute Häuser bei Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Point (Gemeinde Ebbs), Ort bei Ebbs, Bezirk Kufstein, Tirol

 Point (Louisiana), in den Vereinigten Staaten
 Point (Pennsylvania), in den Vereinigten Staaten
 Point (Texas), in den Vereinigten Staaten

Point ist der Familienname folgender Personen:
 Brayden Point (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Christophe Point (* 1965), französischer Fußballspieler und -trainer
 Fernand Point (1897–1955), französischer Koch; wird als Vater der Nouvelle Cuisine angesehen
 François Hilarion Point (1759–1798), französischer General der Infanterie
 Steven Point (* 1951), kanadischer Richter und Vizegouverneur von British Columbia
 Valentine de Saint-Point (1875–1953), französische Dichterin
 Victor Point (1902–1932), Expeditionsleiter der Croisière jaune

Geografisches, Landspitzen in Antarktika:
 Point Disappointment
 Point Hill
 Point Noble
 Point Zip

Point, Sonstiges:
 Le Point, wöchentlich erscheinendes französisches Magazin
 Le Point (Kanada), kanadische Zeitschrift für Homosexuelle
 Points, Literaturzeitschrift in englischer und französischer Sprache (1949–1955)
 PoinT, Pseudonym der Comicbuchautorin Tina Brenneisen

Siehe auch:

 The Point
 Pointe
 Pointer
 Pointprogramm